Titus (pel·lícula), adaptació cinematogràfica de 1999 de Titus Andrònic Shakespeare
 Titus (videojocs), companyia distribuïdora de videojocs
 Titus Andrònic, de William Shakespeare
 Titus (aranya), gènere d'aranya de la família dels gnafòsids
 Biografies: 
 Titus (usurpador), usurpador romà
 Titus Livi, historiador romà del segle I aC
 Titus (personatge bíblic) o Sant Titus, company i deixeble de Sant Pau de Tars

 Tit Flavi Sabí Vespasià, emperador romà fill de Vespasià
 Tit Anni Lusc, diversos personatges
 Tit Didi, diversos personatges
 Tit Flavi, diversos personatges
 Tit Labiè, diversos personatges
 Tit Manli Torquat, diversos personatges
 Tit Quint Capitolí Barbat, diversos personatges
 Tit Quint Cincinnat Capitolí, diversos personatges
 Tit Quint Penne Capitolí Crispí, diversos personatges
 Tit Veturi, diversos personatges
 Tit Virgini Tricost Celiomontà, diversos personatges